Swoboda peut désigner :

Toponymie 
En Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Swoboda, village du powiat de Wieruszów
 Swoboda, village du powiat de Zgierz

dans la voïvodie de Mazovie
 Swoboda, village du powiat de Gostynin
 Swoboda, village du powiat de Mińsk

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Swoboda, village du powiat de Chodzież
 Swoboda, village du powiat de Kalisz

dans la voïvodie de Lublin
 Swoboda, village

Patronyme 
  (1944-), joueur de baseball professionnel américain.
 Henry Swoboda (1897-1990), chef d'orchestre et musicologue tchèque.

Homonymie de localités